Werfel peut faire référence aux personnes suivantes :
 Franz Werfel, était un poète, romancier et dramaturge autrichien
 Alma Werfel, a été l'épouse de Franz Werfel